Ачемян () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Ачемян, Геворк (Аджемя́н, 1932—1998) — армянский писатель, публицист, общественно-политический деятель.
 Ачемян, Геворк Вардгесович (1923—1998) — армянский советский скрипач, педагог, народный артист Армянской ССР (1977).
 Шарль Ачемян (он же Шарль Жерар)(1922-2019) — французский актер армянского происхождения